Шохонка — река в России, протекает по Приволжскому району Ивановской области; правый приток реки Волга. Исток в полукилометре южнее деревни Касимовка, в месте впадения Шохонки в Волгу находится город Плёс.

По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу.

Примечания 

Притоки Волги, впадающие в Горьковское водохранилище
Реки Приволжского района Ивановской области